Talachin, Talachýn o Tolochin (bielorruso: Талачы́н; ruso: Толо́чин; polaco: Tołoczyn; yidis: Tolotshin טאָלאָטשין) es una ciudad subdistrital de Bielorrusia, capital del distrito homónimo en la provincia de Vítebsk.

Se conoce su existencia desde 1433, cuando se menciona como una localidad del Gran Ducado de Lituania. En 1772, la Primera partición de Polonia afectó gravemente a la localidad, ya que se estableció su río como frontera y quedó dividida con su parte oriental integrada en el Imperio ruso y su parte occidental permaneciendo en la Mancomunidad. En 1793, la Segunda Partición de Polonia reunificó Tolochin, pasando a ser totalmente una ciudad rusa. Talachin era antiguamente un shtetl y los judíos formaban el 70% de la población hasta que en 1942 fueron asesinados en masa por los nazis que invadieron la zona. Fue elevada a ciudad el 22 de julio de 1955.

En 2010 tiene una población de 10 200 habitantes.

Se ubica unos 40 km al oeste de Orsha, junto a la carretera E30 que lleva a Minsk.

Personajes ilustres
Irving Berlin († 1989)

Referencias

Enlaces externos 

Localidades de la Provincia de Vítebsk